Ouahabi ist der Familienname folgender Personen:

 Leila Ouahabi (* 1993), spanische Fußballspielerin
 Talal Ouahabi (* 1978), marokkanischer Tennisspieler